Beningaburg ist der Name verschiedener Burgen in Ostfriesland, die von der Familie Beninga errichtet oder durch Heirat in Besitz genommen wurden, so der

 Beningaburg (Wirdum) in Wirdum, dem Stammsitz der Familie
 Beningaburg (Grimersum) in Grimersum, dem späteren Hauptsitz der Familie
 Beningaburg in Dornum, die im 16. Jahrhundert durch Heirat an die Familien Beninga fiel